Дэвид Стратбоги (; умер 28 декабря 1326) — англо-шотландский аристократ, 10-й граф Атолл в 1307/08—1314 годах, 1-й барон Страбоги с 1318 года. Участник войн между Англией и Шотландией, в которых сражался сначала на стороне англичан, а с 1312 года — на стороне Роберта Брюса. В 1314 году, после конфликта с Брюсом, бежал в Англию, где получил новые земельные владения. Был союзником Томаса Ланкастерского, поддерживал его в мятежах против английской короны, но в 1321 году перешёл на сторону Эдуарда II.

Биография 
Дэвид Стратбоги принадлежал к одной из самых влиятельных семей Шотландии. Он был старшим сыном и наследником Джона Стратбоги, 9-го графа Атолл, и Марджори Марской и, соответственно, по матери приходился племянником первой жене Роберта Брюса. Когда последний начал восстание против Англии (1306 год), отец Дэвида был казнён как его сторонник, и титул графа Атолла получил зять английского короля Ральф де Монтермар. Однако вскоре Брюс убил Джона Комина, тестя Стратбоги-младшего; из-за этого Дэвид стал убеждённым врагом Брюса и перешёл на сторону англичан. Между 2 августа 1307 года и 20 мая 1308 король Англии Эдуард I за 10 тысяч марок признал Дэвида новым графом Атолл и передал ему родовые владения. Позже Стратбоги получил два манора в Йоркшире.

В дальнейшем Стратбоги участвовал в охоте на Брюса, скрывавшегося после поражения его армии в Западной Шотландии. Когда Роберт собрал новое войско, Дэвид объединил свои силы с Джоном Моубреем и Джоном Комином (из другой ветви рода), но в битве при Инверури 22—23 мая 1308 года это войско было разгромлено. В последующие годы Брюс установил свой контроль над большей частью Шотландии. После тайных переговоров граф Атолл открыто перешёл на его сторону, признав Брюса королём и сдав ему замок Данди (1312 год). Вскоре он занял своё место в шотландском парламенте, заседавшем в Инвернессе, и в качестве лорда оставил свою подпись под договором с Норвегией о союзе. Король Роберт в знак доверия назначил Стратбоги констеблем Шотландии; тот показал свою преданность, приняв участие во взятии Перта в январе 1313 года.

Вскоре в судьбе Дэвида произошёл новый крутой поворот. Брат короля, Эдуард Брюс, соблазнил сестру Стратбоги Изабеллу и отказался на ней жениться. Граф Атолл, чтобы отомстить, начал войну: накануне сражения с англичанами при Бэннокбёрне летом 1314 года он напал на один из шотландских лагерей с продовольствием и убил коменданта, сэра Уильяма Эйрта. Король объявил о конфискации всех владений и титула мятежника (Стратбоги стал первым шотландским графом с XII века, которого постигла такая судьба); новым графом стал Нил Кэмпбелл, зять Брюса. Дэвид бежал в Англию, где был хорошо принят и получил от Эдуарда II три манора в Норфолке. В последующие годы Стратбоги стал держателем семи поместий в Кенте, пяти в Норфолке, двух в Саффолке, двух в Нортумберленде и ряда других владений в Линкольншире и южной части Мидлендса. По крайней мере часть этих земель он получил в лен от графа Томаса Ланкастерского — наиболее могущественного и богатого лорда Англии, постоянно конфликтовавшего со своим двоюродным братом королём. Стратбоги поддерживал Томаса и в 1318 году по условиям Ликского договора получил от Эдуарда II помилование. В том же году он участвовал в работе парламента в Йорке. Король не вызывал Дэвида лично; тем не менее впоследствии, 7 мая 1914 года, палата лордов постановила, что само присутствие Стратбоги в парламенте позволяет считать его 1-м бароном Стратбоги или Страбоги.

В 1319 году Дэвид участвовал в безуспешной осаде Берика во главе отряда, включавшего 2 рыцарей-баннеретов, 5 простых рыцарей и ещё 33 всадника; позднее в том же году он оборонял северные графства от набегов шотландцев. На тот момент Стратбоги был ещё верным вассалом графа Ланкастера. Однако в 1321 году, когда началась очередная гражданская война, Дэвид перешёл на сторону короля. Тот назначил его констеблем замка Чилхем в Кенте. В 1322 году, когда Ланкастер оказался в плену, Стратбоги был в числе семи судей, приговоривших графа к смертной казни за измену.

Дэвид командовал английскими войсками в Гаскони в 1325 году, сразу по окончании войны Сен-Сардо. Вскоре после возвращения в Англию, 28 декабря 1326 года, он умер.

Семья 
Дэвид Стратбоги был женат на Джоан Комин, дочери Джона Комина, лорда Баденоха, и Джоан Валенской. В этом браке родились:

 Дэвид Стратбоги (1308/09—1335), 2-й барон Стратбоги/Страбоги и 11-й граф Атолл;
 сэр Адомар Стратбоги (умер в 1402);
 Маргарет Страстбоги, жена Джона Маккензи.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Графы Атолл
Давид Стратбоги, 1-й барон Стратбоги
Рыцари-баннереты Англии